Весы — негеральдическая гербовая фигура. В геральдике сохраняется символика весов как знака справедливости. Наиболее известен официальный государственный символ Ирана «Шамшир и Эдолят» (буквально «меч и весы»). 

Также весы как знак употребляются: в западноевропейской и американской символике и эмблематике как атрибут аллегорий закона, правосудия, юстиции; в католической эмблематике — атрибут архангела Михаила (в Судный день взвешивать души).

Весы на дворянских гербах 
Польские дворянские гербы включает в себя весы с двумя чашами: Правомир золотого цвета; Працомир белого цвета.

Весы на гербах городов 

 герб города Шклова (Могилёвская область, Беларусь)	
 герб городского посёлка Яновичи (Витебская область, Беларусь)	
 герб города Ошмяны (Гродненская область, Беларусь)
 Герб Сухиничского района (Калужская область, Россия)
 Герб Староминского сельского поселения (Краснодарский край, Россия)
 Герб Бейсугского сельского поселения (Краснодарский край, Россия)
 Герб Тейковского района (Ивановская область, Россия)
 герб коммуны Хагенбюхах (Бавария, Германия)	
 герб коммуны Хюттенберг (Гессен, Германия)	
 герб коммуны Фаренцхаузен (Бавария, Германия)	
 герб города Порто-Веккьо (Корсика, Франция)	
 герб муниципалитета Льяно-де-Буреба (Кастилия и Леон, Испания)

Галерея

Литература 
Похлебкин В. В. Словарь международной символики и эмблематики.— 3-е изд. — М.: Междунар. отношения, 2001.— 560 с. ISBN 5-7133-0869-3. С.87.

Весы в геральдике